Okręty US Navy o nazwie USS  "Tautog", pochodzącej od tautogi czarnej:
Pierwszy "Tautog" (SS-199) był okrętem podwodnym typu Tambor zwodowanym w 1940 i skreślonym w 1959.
Drugi "Tautog" (SSN-639) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, zwodowanym w 1967 i skreślonym w 1997.
Tautog